White Ring – impianto sportivo di Nagano, in Giappone
 White Ring – gruppo musicale statunitense